Nixchen – film del 1911 prodotto dalla Vitascope GmbH, Berlin
Nixchen – film del 1920 diretto da Paul Legband
Nixchen – film del 1926 diretto da Kurt Blachy